Ла Монеда има више значења:

 Ла Монеда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Монеда, Ла Монера (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Монеда (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Монеда (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Монеда (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику